Paul Thompson può riferirsi a:
Paul Thompson (1906-1991), hockeista su ghiaccio canadese
Paul Thompson (1931-2007), sinologo britannico
 Paul Thompson (1951), batterista britannico
 Paul Thompson (1961), cestista statunitense
 Paul Thompson (1964), canottiere ed allenatore di canottaggio australiano
 Paul Thompson (1968), allenatore di hockey su ghiaccio britannico